Cinema
 Police (1916), filme de Charlie Chaplin
 Police (1985), filme com Gérard Depardieu e Sophie Marceau
 Police (2020), filme dirigido por Anne Fontaine

Localidades
 Police (Olomouc), na República Checa
 Police (Vysočina), na República Checa
 Police (Zlín), na República Checa

 Police (Polônia)

Outros
 The Police, banda britânica
 Police (clube de futebol)

Desambiguações de artes